Béla Sebestyén – calciatore ungherese
 Márta Sebestyén – cantante ungherese
 Péter Sebestyén – pilota motociclistico ungherese